Топонім
 Плат — поселення в общині Рогашка Слатина, Савинський регіон, Словенія.
 Плат — поселення в общині Межиця, Регіон Корошка, Словенія.
 Плат — село в Хорватії

Див. також 
 Сильвія Плат — американська поетеса і письменниця.